Untiedt ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Untiedt (* 1971), deutsche Bibliotheksdirektorin
 Jürgen Untiedt (* 1930), deutscher Geophysiker